Staw Młyński – staw w Polsce, położony granicach administracyjnych miasta Poznania, w sąsiedztwie Antoninka
 Staw Młyński – staw w Polsce, położony granicach administracyjnych miasta Poznania, na terenie Naramowic
 Staw Młyński – staw w Polsce położony w województwie opolskim, na terenie Borów Niemodlińskich

zobacz też
 Młyński Staw